GZ poate fi:

 Fâșia Gaza, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Guvernoratul Al Jizah (Giza), diviziune administrativă în Egipt, codul ISO 3166-2:EG